Toto je seznam měst v Guineji.

Zdaleka největší aglomerací v Guineji je Conakry, kde 1. ledna 2005 žilo 2 027 630 obyvatel, což představuje asi čtvrtinu obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 2 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 4. února 1983 a 31. prosince 1996, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a správní jednotky (prefektury), do nichž města náleží. Hlavní město představuje autonomní oblast a nepatří do žádné prefektury. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Direction Nationale de la Statistique
 Mongabay - počty obyvatel guinejských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel guinejských měst v historii

 
Guinea
města